Cette liste présente les matchs de l'équipe de Yougoslavie de football.

Notes et références 

Équipe de Yougoslavie de football
Yougoslavie